Боржетице могу бити:

 Боржетице (Брецлав), насељено мјесто у округу Брецлав, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Боржетице (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република